Touch – amerykański serial telewizyjny, stworzony przez Tima Kringa i wyprodukowany przez stację Fox Broadcasting Company. Premiera w Stanach Zjednoczonych miała miejsce 25 stycznia 2012. 9 maja 2013 poinformowano, że serial nie zostanie przedłużony. Od 22 września 2013 roku serial jest emitowany na antenie Eska TV.

Fabuła 
Serial opowiada o autystycznym chłopcu Jake'u, mającym zdolności postrzegania świata oraz porozumiewania się jedynie przy pomocy liczb. Wychowuje go samotnie, po stracie swojej żony po zamachu z 11 września 2001, jego ojciec Martin Bohm, jednak problemy w wychowaniu chłopca powodują odebranie mu syna i przekazanie opiece społecznej. Ojciec wraz z Cleą Hopkins, opiekunką opieki społecznej, starają się rozwikłać liczby podawane im przez Jake'a, pozwalające przewidzieć przyszły bieg wydarzeń.

Obsada 
 Kiefer Sutherland jako Martin Bohm
 Gugu Mbatha-Raw jako Clea Hopkins
 David Mazouz jako Jacob "Jake" Bohm 
 Danny Glover jako Arthur Teller
 Saxon Sharbino jako Amelia Robbins
 Maria Bello jako Lucy Robbins
 Bodhi Elfman jako Abraham
 Saïd Taghmaoui jako Guillermo Ortiz
 Greg Ellis jako Trevor Wilcox
 Lukas Haas jako Calvin Norburg

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Programy telewizji Fox
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television